Das Webkolleg ist ein Online-Portal, um E-Learning-, Blended-Learning- und mobile Weiterbildungen zu vermitteln. Gegründet wurde das Webkolleg am 1. April 2003. Im Webkolleg werden etwa 25 kostenfreie und 2000 kostenpflichtige Weiterbildungsangebote dargestellt. Alle Weiterbildungsangebote enthalten Elemente des Lernens mit neuen Medien. Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen berät das Webkolleg Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen zu E-Learning- und Blended-Learning-Weiterbildungen.

Geschichte 
Am 1. April 2003 hat die Geschäftsstelle des Webkollegs mit Sitz in Düsseldorf ihre Arbeit aufgenommen. Das Online-Portal ist nach Abschluss der Konzeptionsphase am 1. April 2004 online gegangen. Das Webkolleg, getragen vom Land NRW, wurde unterstützt und beraten von einem Lenkungskreis und einem Fachbeirat.

Träger des Webkolleg war ein in der nordrhein-westfälischen Weiterbildungslandschaft bisher einmaliger Zusammenschluss unterschiedlicher Institutionen. Alle Partner verfolgten das Ziel, den Menschen in NRW einen zentralen Zugang zu qualitätsgeprüften Angeboten webbasierter Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Das Webkolleg war ein Vorhaben des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Landes NRW in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund Bezirk Nordrhein-Westfalen, der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen, dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW, der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen, dem Städtetag Nordrhein-Westfalen, dem Westdeutschen Handwerkskammertag und dem Westdeutschen Rundfunk.

Jeder Träger des Webkollegs entsandte einen Vertreter in den Lenkungskreis des Webkollegs. Der Lenkungskreis steuerte das Webkolleg in strategischen Fragen.

Im Fachbeirat beriet eine Kommission aus Wissenschaft, Wirtschaft und verschiedenen Institutionen das WebKolleg regelmäßig zu Trends in Sachen Blended Learning, Qualitätssicherung, Mediendidaktik und Marktentwicklung. Der Fachbeirat griff auf ein Netzwerk von Experten zurück, die ihr Fachwissen zu speziellen Fragestellungen einbrachten.

Seit dem Jahr 2005 ist präsentiert sich das Webkolleg jährlich auf der LEARNTEC, der internationale Leitmesse für professionelle Bildung, Lernen und IT.

Seit dem 1. Januar 2006 wird das Webkolleg von der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) betrieben. Die ZWH mit Sitz in Düsseldorf ist ein eingetragener Verein und gemeinnützig. Ebenfalls seit dem Jahr 2006 ist das Webkolleg Mitglied im Deutschen Netzwerk der E-Learning Akteure (D-ELAN) e.V.

Seit September 2011 bietet das Webkolleg die Weiterbildungen zum TeleTutor, TeleAutor und TeleManager an. Durch dieses Angebot ist das Webkolleg selbst zum Weiterbildungsanbieter geworden.

Seit 2012 führt das Webkolleg Workshops für ausländische Delegationen im Themenfeld Berufliche Weiterbildung und E-Learning durch. Bisher haben Delegationen aus Ägypten, Bahrain, China, Mozambique, der Slowakei, Spanien und der Türkei diese Workshops genutzt.

Seit Juli 2012 ist die ZWH mit dem Webkolleg Mitglied im BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.

Seit Oktober 2012 bietet die ZWH mit dem Webkolleg die Ausbildung zum/zur Mediator/-in im Handwerk an. Diese Weiterbildung wird mit Präsenzen in Berlin durchgeführt.

Aufbau 
Das Webkolleg hat grundsätzlich vier Bereiche:
 Bildungs-Beratung,
 Vermittlung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten,
 Betreuung von Weiterbildungsportalen und
 Entwicklung von kundenspezifischen Lernprogrammen.

Im ersten Bereich bietet das Webkolleg Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen eine Beratung zu den Weiterbildungen, die einen Anteil an E-Learning haben. Diese Beratung wird hauptsächlich per E-Mail und per Telefon durchgeführt. Bei umfangreichen Beratungen von Unternehmen und Organisationen findet die Beratung persönlich statt.

Im zweiten Bereich bietet das Webkolleg Weiterbildungen an, die einen Anteil an E-Learning haben. Das Angebot hat folgende Rubriken:
 Sprachen
 IT / EDV
 Technik
 Politik / Gesellschaft
 Lehren / Lernen
 Schlüsselqualifikationen
 Wirtschaft / Management
 Gesundheitsthemen
 Kommunen
 Auszubildende
 Meistervorbereitung
 Prüfungsvorbereitung
 Schule / Lehrerfortbildung
 Fernkurse
 Fernstudiengänge
 CD-/DVD-Angebote
 Print-Angebote

Der erste Schwerpunkt der Weiterbildungen liegt auf den Online-Medien. Das Webkolleg bietet in diesem Schwerpunkt folgende Weiterbildungen als offene Weiterbildungen und als kundenspezifische Inhouse-Weiterbildungen an:
 WebCoach 2.0: beinhaltet die Erläuterung von Podcasts, RSS-Feeds, Skype, Twitter, Facebook, Wikis, WindowsLive, Xing und Youtube und wie diese Werkzeuge im Bildungsbereich genutzt werden können. Diese Weiterbildung wird als Präsenzweiterbildung durchgeführt.
 TeleTutor: beinhaltet die effektive Betreuung und Begleitung von Blended und E-Learning Szenarien. Diese Weiterbildung wird als Blended-Learning-Weiterbildung durchgeführt.
 TeleAutor: beinhaltet die Gestaltung lernförderlicher und interaktiver Contents. Diese Weiterbildung wird als Blended-Learning-Weiterbildung durchgeführt.
 TeleManager: beinhaltet die Einführung von Blended und E-Learning Konzepten in Organisationen. Diese Schulung wird als Blended-Learning-Weiterbildung durchgeführt.
 Online-Marketing: beinhaltet einen Überblick über die Maßnahmen und Strategien im Online-Marketing. Diese Weiterbildung wird als Präsenzweiterbildung durchgeführt.
 Web2.0-Sensibilisierungs-Workshop: in diesem Workshop werden die wichtigsten Web2.0-Anwendungen und das Nutzerverhalten erarbeitet.
 Social-Media-Marketing: beinhaltet einen Überblick über die Maßnahmen und Strategien in den sozialen Medien und im Web 2.0. Diese Weiterbildung wird als Präsenzweiterbildung durchgeführt.
 Datenschutzrecht und juristisches Know-how für soziale Netzwerke: beinhaltet die Berücksichtigung des Datenschutzes und der rechtlichen Aspekte bei der Nutzung von sozialen Netzwerken. Diese Weiterbildung wird als Präsenzweiterbildung durchgeführt.
 Die juristisch korrekte Webseite: beinhaltet einen Überblick über Domainrecht, Markenrecht, Namensrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Haftung für Inhalte und Links, Datenschutz, Anbieterkennzeichnung und Impressum. Diese Weiterbildung wird als Präsenzweiterbildung durchgeführt.

Seit Mai 2011 bietet das Webkolleg auch Weiterbildungen für mobile Endgeräte an:
 AEVO-App: beinhaltet die Prüfungsvorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung vor einer Kammer und auf die Meisterprüfung Teil 4 vor einer Handwerkskammer. Diese App ist verfügbar für die Betriebssysteme iOS und Android.

Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Durchführung von Trainings und Workshops für Seminargruppen aus China, Indien, Mozambique und Nigeria. Inhalte der Trainings und Workshops sind Methodik und Didaktik sowie Managementtraining.

Die Geschäftsstelle des Webkolleg ist für den Betrieb und die Vermarktung des Portals, für die Öffentlichkeitsarbeit, für den Vertrieb und für die Qualitätssicherung der Angebote zuständig.

Im dritten Bereich betreut das Webkolleg den Betrieb von Weiterbildungsportalen. Seit März 2011 betreut das Webkolleg mit dem Label der ZWH das Online-Portal "Bildungsinitiative Handwerk".

Im vierten Bereich entwickelt das Webkolleg kundenspezifische Lernprogramme, die in erster Linie als Online-Lernprogramme konzipiert werden. In diesem Bereich entwickelt das Webkolleg seit dem Jahr 2007 Online-Lernprogramme für die Akademie des Innenministeriums, für die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks, für die Studienkreis GmbH und für Schulen ans Netz.

Abschlüsse 
Viele Weiterbildung des Webkollegs bereiten auf externe Abschlüsse vor:
 Staatliche und öffentlich-rechtliche Abschlüsse: Hierzu gehören Schulabschlüsse, Handwerkskammer-Abschlüsse, Deutsche Industrie- und Handelskammer-Abschlüsse, staatliche Techniker- sowie Betriebswirtschaftsprüfungen und Prüfungen vor dem TÜV Rheinland.
 Abschlüsse von Kooperationspartnern, Institutionen und Akademien, z. B. SAP-Zertifikate, Zertifikat der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und dem eQuality am Institut für Erziehungswissenschaft AP der Universität Zürich.

Methodik und Didaktik 
In den Weiterbildungen im Webkolleg werden unterschiedliche Lernmethoden eingesetzt. Bei den meisten Weiterbildungen wird die Lernmethode Blended-Learning verwendet. Diese Lernmethode umfasst Präsenzphasen, Online-Phasen mit dem Einsatz von Lernplattformen, Online-Lernbausteinen und Online-Konferenzen sowie eine tutorielle Begleitung durch ausgebildete Tutorinnen und Tutoren.
Alle Weiterbildungen des Webkollegs werden unter didaktischen Gesichtspunkten handlungsorientiert durchgeführt.

Statistik 
Sowohl Privatpersonen als auch Organisationen und Unternehmen nutzen das Webkolleg, um Weiterbildungen zu finden und zu buchen, pro Tag sind es über 2.600 von über 70 Anbietern. Seit April 2004 hat das WebKolleg über 88.000 Kurseinheiten an Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen vermittelt.

Quellen 
 Ausbildung zum/zur Wirtschaftsmediator/-in im Handwerk
 Bildungsinitiative Handwerk
 facebook-Seite des Webkollegs
 Fachhochschule Köln
 G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH
 Landesregierung Nordrhein-Westfalen
 Lernende Region Unna e.V.
 LGH Online-Lernprogramm
 MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung (PDF; 2,1 MB)
 Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
 Twitter-Kanal des Webkollegs
 Universität Duisburg-Essen
 VHS Oer-Erkenschwick 
 Webkolleg
 Xing-Seite der ZWH
 Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk

Bildungswebsite
E-Learning